Хатаи (, до 1992 года — Марксовка) — село в Хатаинском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
Было основано под названием Елизаветинское (Елизаветинка, Елизаветовка) в честь Елизаветы Алексеевны, в 1920 году получило название Марксовка в честь Карла Маркса.

Современное название село получило в честь шахиншаха Ирана Исмаила I (Хатаи).

География 
Село находится в 5 км от райцентра Агстафа и в 446 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Акстафа.

Село находится на высоте 320 метров над уровнем моря.

История 
Село было создано выходцами из немецкой колонии Еленендорф (Еленино).

Село Елизаветинское в 1913 году согласно административно-территориальному делению Елизаветпольской губернии относилось к Грюнфельдской (Зелено-Полянской) волости Казахского уезда,.

С 24 января 1939 года село входило в состав Акстафинского района, который 4 декабря 1959 года был ликвидирован, а населённый пункт передан в состав Казахского района.

До 1941 года Марксовка была населена преимущественно немцами, которыми в советский период был создан колхоз «Интернационал». В соответствии с постановлением ГОКО СССР от 8 октября 1941 года, немецкое население Закавказья, включая жителей Марксовки, было выселено в Казахстан.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Марксовка входило в Марксовский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР.

24 апреля 1990 года село передано в состав новообразованного Акстафинского района. 29 декабря 1992 года селу присвоено название Хатаи.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Хатаинского административно-территориального округа был учрежден Хатаинский муниципалитет Акстафинского района.

Население 
До выселения в 1941 году немецкое население Марксовки составляло:

После выселения немцев, их дома были заселены азербайджанцами из окрестных районов.

Население преимущественно занимается выращиванием винограда и зерновых, разведением животных.

Известные уроженцы 
 Ильгам Гюль Бала оглы Гасанов — Герой Азербайджана
 Гаджи Мурад Мамед оглы Мургузов — Герой Социалистического Труда

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +13,9 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались конный завод, виноградарский совхоз, восьмилетняя школа, библиотека, дом культуры, медицинский пункт.

В селе расположены почтовое отделение, клуб, врачебный пункт, библиотека.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района
Немецкие колонии в Азербайджане